Scatman's World (album), een album uit 1995 van de Amerikaanse muzikant Scatman John
 Scatman's World (single), de tweede single op dat album